Tibaldi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Tibaldi (nach 1660–nach 1736), italienischer Komponist und Violinist
 Italo Tibaldi (1927–2010), italienischer Überlebender der Konzentrationslager Mauthausen und Ebensee
 Pellegrino Tibaldi (1527 oder 1532–1592 oder 1596), italienischer Maler